Vouge peut faire référence à :

Hydronyme 
 La Vouge, une rivière française,

Outils 
 Le vouge, une arme d'hast médiévale,
 Le vouge, une sorte de soufflet au Moyen Âge.